La selección masculina de rugby 7 de las Islas Cook es el equipo de rugby 7 conformado por los mejores jugadores de la Unión de Rugby de las Islas Cook.

Participa anualmente del Oceania Sevens, cuyo mejor resultado fue el tercer puesto en 2008, mientras que su mejor participación en el Circuito Mundial fue en el Seven de Nueva Zelanda 2001 en el cual consiguió disputar las semifinales.

Participación en copas

Copa del Mundo 

 Edimburgo 1993: no clasificó
 Hong Kong 1997: Semifinales de plata
 Mar del Plata 2001: Cuartos de final plata
 Hong Kong 2005: no clasificó
 Dubái 2009: no clasificó
 Moscú 2013: no clasificó
 San Francisco 2018: no clasificó

Serie Mundial 

 Serie Mundial 99-00: ?º puesto (? pts) 
 Serie Mundial 00-01: 12º puesto (12 pts) 
 Serie Mundial 01-02: 13º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 02-03: 17º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 03-04: 14º puesto (1 pts) 
 Serie Mundial 04-05: ?º puesto (? pts) 
 Serie Mundial 05-06: ?º puesto (? pts)
 Serie Mundial 06-07: ?º puesto (? pts)
 Serie Mundial 07-08: 14º puesto (4 pts) 
 Serie Mundial 08-09: 16º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 09-10: ?º puesto (? pts)
 Serie Mundial 10-11: ?º puesto (? pts) 
 Serie Mundial 11-12: 22º puesto (2 pts) 
 Serie Mundial 12-13: ?º puesto (? pts) 
 2013-14 al 2019-20: no clasificó

Juegos de la Mancomunidad 

 Kuala Lumpur 1998: Ganador copa de plata
 Mánchester 2002: Semifinales Bowl
 Melbourne 2006: Cuartos de final Bowl
 Delhi 2010: no participó
 Glasgow 2014: Finalista Bowl
 Gold Coast 2018: no participó

Oceania Sevens 

 Oceania Sevens 2008: 3º puesto
 Oceania Sevens 2009: Ganador Copa de plata
 Oceania Sevens 2010: Ganador Copa de plata
 Oceania Sevens 2011: Ganador Copa de plata
 Oceania Sevens 2012: 4º puesto
 Oceania Sevens 2013: 8º puesto
 Oceania Sevens 2014: 7º puesto
 Oceania Sevens 2015: Ganador Copa de plata
 Oceania Sevens 2016: Finalista Copa de plata
 Oceania Sevens 2017: Finalista Copa de plata
 Oceania Sevens 2018: Finalista Copa de plata
 Oceania Sevens 2019: 10º puesto

Torneo Preolímpico 

 Clasificatorio a Río 2016: No clasificó

Palmarés 

 Medalla de plata Juegos del Pacífico: 2003

Véase también 

 Selección de rugby de Islas Cook

Referencias 

Rugby en las Islas Cook
Rugby 7
Islas Cook
Islas Cook